Poulaphuca (, „Loch des Púca“) ist der Name verschiedener Plätze in Irland

 Poulaphuca Fall Wasserfall im County Wicklow
 Poulaphuca Reservoir Wasserreservoir im County Dublin
 Poulaphuca (Burren) ein Keilgrab im County Clare